F51, F.51 ou F-51 peuvent se référer à :

Domaine militaire 
 F-51 Mustang, un avion militaire américain de 1947 ;
 Farman F.51, un hydravion de reconnaissance maritime française de 1922 ;
 HMS Ashanti (F51), un destroyer britannique de classe Tribal de la Royal Navy de 1937 ;
 HMS Grafton (F51), une frégate anti-sous-marin britannique de classe Blackwood de la Royal Navy ;
 HMS Laurentic (F51), un croiseur marchand armé britannique de la Royal Navy de 1927.

Médecine 
 Trouble du sommeil non organique, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres